Alessandro Gaucci (1973) – dirigente sportivo e imprenditore italiano; figlio di Luciano
Luciano Gaucci (1938-2020) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Riccardo Gaucci (1976) – imprenditore, dirigente sportivo e giocatore di calcio a 5 italiano; figlio di Luciano

Pagine correlate
Gucci